

Personnes

Patronyme 

 Andreas Berlin (1746-1773), botaniste et explorateur suédois ;
 Antoine Berlin (1989-), coureur cycliste monégasque ;
 Camille Berlin (1866-?), peintre française ;
 Heather Berlin, neurologue américaine ;
Irving Berlin (1888-1989), auteur-compositeur américain ;
Isaiah Berlin (1909-1978), philosophe politique et historien des idées sociales et politiques en Occident ;
 Jazy Berlin (née en 1986), actrice pornographique américaine ;
 Lucia Berlin (1936-2004), femme de lettres américaine.
 Philippe Berlin (1956- ), footballeur français.
 Wilhelm Berlin (1889-1987), général allemand ;

Pseudonyme 
 Max Berlin, nom de scène du DJ français Jean-Pierre Cerrone.

Toponyme

Berlin, ville située dans la banlieue de Buffalo City dans la province du Cap-Oriental ;

Berlin, capitale de l’Allemagne ;
 Berlin, ancien district de la province de Brandebourg du royaume de Prusse ;

Mont Berlin, sommet en Antarctique.

Berlin, localité du Connecticut ;
 Berlin, localité de Géorgie ;
 Berlin, localité de l'Illinois ;
 Berlin, localité du Kentucky ;
 Berlin, localité du Maryland ;
 Berlin, localité du Massachusetts ;
 Berlin, localité du Michigan ;
 Berlin, localité du comté de Coös dans le New Hampshire ;
 Berlin, localité du New Jersey ;
 Berlin, localité de l'État de New York ;
 Berlin, localité du Dakota du Nord ;
 Berlin, localité du comté de Holmes dans l'Ohio ;
 Berlin, localité du comté de Williams dans l'Ohio ;
 Berlin, localité du comté de Somerset en Pennsylvanie ;
 Berlin, localité du Vermont ;
 Berlin, localité de Virginie-occidentale ;
 Berlin, localité du comté de Green Lake dans le Wisconsin ;
 Berlin, localité du comté de Marathon dans le Wisconsin ;
 Berlin, localité du Wisconsin ;
 Berlin Heights, localité de l'Ohio ;
 East Berlin, localité de Pennsylvanie ;
 New Berlin, plusieurs villes des États-Unis ;
 Berlin Charter Township, township du Michigan

Nuevo Berlín, municipalité de l'Uruguay ;

Titre 

 Berlin, groupe de musique américain des années 1980 ;
 Berlin, album du musicien américain Lou Reed sorti en 1973 ;
 Berlin, bande dessinée du dessinateur et scénariste belge Marvano ;
Berlin, série de bande dessinée du dessinateur et scénariste américain Jason Lutes ;
Berlin, titre du premier extrait du deuxième album du chanteur français Christophe Willem, Caféine, sorti le 25 mai 2009 ;
 Berlin, film documentaire britannique diffusé sur la BBC en 2009 ;
 Berlin, une frégate construite en 1674.

Autres 
 Berlin, nom de l'actuelle station de métro parisienne Liège, avant qu'elle soit renommée le  ;
 Berlinale, nom d'un festival de cinéma compétitif, créé en 1951.
 Berlin Brigade
Berlin (bateau) : Autre nom du birlinn, un type bateau en bois médiéval propulsé à la rame et par une voile carrée largement utilisé dans les Hébrides et Ouest Highlands de l'Écosse à partir du Moyen Âge.

Homonymie de localités aux États-Unis